Тисовський — українське прізвище.

Відомі носії:
 Тисовський Василь (1851—1919) — галицький педагог.
 Тисовський Ігнатій Іван — ігумен монастиря святого Онуфрія у Львові.
 Тисовський Михайло Станіславович — радянський футболіст, воротар.
 Тисовський Олександр Васильович (1886—1968) — педагог, основоположник й організатор Пласту, доктор біологічних наук, дійсний діяч НТШ.
 Тисовський Степан Васильович — український громадський діяч, член проводу «Пласту», редактор журналу «Молоде життя», військовий суддя австрійської армії.

Див. також 
 Тисовська

Українські прізвища